Maria Emanuel Saski, właśc. Maria Emanuel Prinz von Sachsen Herzog zu Sachsen (ur. 31 stycznia 1926 w Prüfening, zm. 23 lipca 2012 w La Tour-de-Peilz) – książę saski z dynastii Wettynów (linii albertyńskiej), głowa saksońskiej rodziny królewskiej i jednocześnie pretendent do tronu Saksonii, używający tytułów margrabiego Miśni i księcia Saksonii, bankier.

Najstarszy syn księcia Fryderyka Krystiana i księżniczki Elżbiety Thurn und Taxis, a zarazem wnuk ostatniego króla Saksonii Fryderyka Augusta III, do którego przodków w prostej linii należą między innymi królowie polscy i wielcy książęta litewscy: August II Mocny oraz August III Sas, a także do którego rodziny należy książę warszawski Fryderyk August I.

Życiorys 
Urodził się w  k. Ratyzbony, stanowiącym własność rodu Thurn und Taxis, jako najstarszy z piątki rodzeństwa. Dopiero po kilku latach rodzina przeniosła się do gniazda rodowego w Dreźnie. Książę uczył się w Episkopalnym Gimnazjum św. Benona w Dreźnie i kolegium jezuickim św. Błażeja w Schwarzwaldzie, a także w prywatnej szkole rodziny królewskiej w Dreźnie-Strehlen. W 1933 roku towarzyszył rodzicom podczas prywatnej audiencji u papieża Piusa XI w Watykanie. Do wybuchu II wojny światowej razem z ojcem regularnie objeżdżał pociągiem rodzinne włości na Śląsku. Jak sam wspominał, często odwiedzali wtedy posiadłość Sibyllenort (obecnie Szczodre) pod Wrocławiem, w skład której wchodził wspaniały pałac z 400 komnatami, w którym zmarł jego dziadek, ostatni król Saksonii Fryderyk August III.

Ponieważ należał do rodziny, która nigdy nie poparła Adolfa Hitlera, w wieku 18 lat został aresztowany przez Gestapo, a następnie na mocy wyroku sądu w Berlinie skazany na karę więzienia (za opór przeciwko Adolfowi Hitlerowi), którą odbywał do końca wojny. Po upadku III Rzeszy uciekł z radzieckiej strefy okupacyjnej. Ponieważ większość dóbr rodzinnych przepadła, aby móc utrzymać się na studiach, na Akademii Malarstwa w Düsseldorfie, wraz z kolegami rysował obrazki w angielskich i amerykańskich klubach oficerskich, by wreszcie w 1958 roku wyjechać z Niemiec do Szwajcarii, gdzie rozpoczął pracę w sektorze bankowym.

Jako jedyny wnuk Fryderyka Augusta III dnia 31 stycznia 1963 roku w Vevey zawarł równoprawne małżeństwo z księżniczką anhalcką Anastazją Luizą z dynastii Ascania (ur. 22 grudnia 1940 w Ratyzbonie), córką księcia Eugeniusza (1903-1980) i Anastazji Jungmeier (1901-1970). Para nie miała dzieci. Wraz ze śmiercią ojca, Fryderyka Krystiana 9 sierpnia 1968 roku został głową saksońskiej rodziny królewskiej z tytułem margrabiego Miśni. W związku z tą funkcją redagował książki o historii rodziny i Saksonii, udzielał się charytatywnie, uczestniczył w zjazdach rodzinnych, fundował stypendia młodym historykom. Jednym z jego głównych obowiązków było spisywanie protokołów ze ślubów członków rodziny królewskiej i czuwanie by nikt nie zszargał dobrego imienia rodziny.

W 1997 roku odwiedził Polskę, biorąc udział w konferencji naukowej pt. Trzysta lat od początku unii polsko-saskiej. Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje, zorganizowanej w dniach 15–17 września na Wawelu. Wygłaszając przemówienie podczas uroczystego otwarcia obrad w Sali Poselskiej Zamku Królewskiego na Wawelu, wyraził przekonanie, iż – wiążąc swój los z Polską w trudnych chwilach XVIII i XIX stulecia – jego sascy przodkowie próbowali służyć jej najlepiej, jak umieli. Z radością przyjął fakt, iż postanowiono uczcić to w Krakowie, gdzie Polska nigdy nie zginęła.

Był stroną układu o przeżycie, w myśl którego po jego śmierci głową saksońskiej rodziny królewskiej z tytułem margrabiego Miśni miał zostać jego siostrzeniec Aleksander z Saksonii-Gessaphe, w związku z tym układem adoptował tegoż siostrzeńca w 1999 roku, na co wyrazili zgodę wszyscy członkowie saksońskiej rodziny królewskiej. Po zmianie zdania przez młodszego brata Alberta Józefa w 2002 roku stwierdził, że cała sytuacja jest „bolesna” i postanowił pozostać przy swojej regulacji sukcesji. Podobnie jak jego ojciec, nigdy nie uznał Rüdigera von Sachsen (jako urodzonego z małżeństwa morganatycznego) za członka saksońskiej rodziny królewskiej.

W 2005 roku udzielił w Dreźnie wywiadu Grzegorzowi Rzeczkowskiemu dla „Przekroju”. Wbrew krążącym informacjom na jego temat, nie był bezpaństwowcem, miał obywatelstwo niemieckie i szwajcarskie. Znał kilka słów i zwrotów po polsku. Zapytany, czy chciałby zostać królem Polski, odpowiedział dyplomatycznie – Jestem bardzo wzruszony, gdy ludzie mnie o to pytają. To dla mnie wielki zaszczyt.

Zmarł 23 lipca 2012 roku w swojej posiadłości, w La Tour-de-Peilz k. Vevey i został pochowany obok rodziców w królewskiej  w austriackim Tyrolu. W ramach uroczystości żałobnych między innymi została odprawiona uroczysta msza Requiem za zmarłego w dawnym Kościele Dworskim w Dreźnie, w której wzięli udział członkowie saksońskiej rodziny królewskiej. Po jego śmierci pretensje do tytułu Margrabiego Miśni zgłosili adoptowany syn Aleksander z Saksonii-Gessaphe oraz młodszy brat Albert Józef.

Rodzeństwo 
 Maria Józefa (1928-2018);
 Maria Anna (1929-2012) – żona Roberta de Afif; matka Aleksandra z Saksonii-Gessaphe;
 Albert Józef (1934-2012) – mąż Elmiry Henke;
 Matylda Maria (1936-2018) – w latach 1968–1993 żona księcia Jana z Saksonii-Coburg und Gotha-Kohary.

Odznaczenia 
 Wielki Mistrz Orderu Korony Rucianej,
 Wielki Mistrz Orderu Świętego Henryka,
 Wielki Mistrz Orderu Zasługi Cywilnej,
 Wielki Mistrz Orderu Albrechta,
 Wielki Mistrz Orderu Sydonii,
 Wielki Mistrz Orderu Marii Anny,
 Kawaler Orderu Złotego Runa,
 Kawaler Orderu Książęcego Domowego Hohenzollernów.

Genealogia

Powiązania dynastyczne z innymi pretendentami do tronu

Przypisy 

Odznaczeni Orderem Korony Rucianej
Odznaczeni Orderem Wojskowym św. Henryka (Saksonia)
Odznaczeni Orderem Złotego Runa
Urodzeni w 1926
Zmarli w 2012
Wettynowie